Asia (provincia)
Asia (rockegyüttes)